Dit is de wereldranglijst van mei 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 mei 2002.

Mannen 05